Jelovec je lahko:
 Jelovec pri Makolah (Slovenija)
 Jelovec, Boštanj (Slovenija)
 Jelovec, Maribor (Slovenija)
 Jelovec, Sodražica (Slovenija)
 Jelovec, Konjščina (Hrvaška)
 Jelovec Voćanski (Hrvaška)
 priimek Jelovec